Stereochilus kan syfta på:

 Stereochilus (djur) – ett släkte av groddjur
 Stereochilus (växter) – ett släkte av växter